Poniżej znajduje się lista oprogramowania pomocnego w pracy VJ-a.

Zobacz też 
 VJ
 MC

VJ